7067 Кійосе (7067 Kiyose) — астероїд головного поясу.
 Кійосе (, ) — місто в Японії, в префектурі Токіо.